Hilkka est un prénom féminin pouvant désigner:

Prénom
 (née en 1988), femme politique finlandaise
, diplomate et ambassadrice finlandaise
 (1925-1975), astronome finlandaise
Hilkka Riihivuori (née en 1952), fondeuse finlandaise
 (1909-2002), artiste finlandaise
 (né en 1942), skieuse de vitesse finlandaise

Homonymie de prénom